Lepikkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lepikkosaari (ö i Finland), Södra Savolax, Pieksämäki, 
 Boholmen (ö i Finland, Mellersta Österbotten), Karleby, 

Robotskapade Finlandförgreningar